Piratini steht für
Republik Piratini, ein historisches Territorium
Rio Piratini, einen Fluss
 Piratini (Rio Grande do Sul), eine Gemeinde in Brasilien